«Тигр любит свежее мясо» () — французский фильм режиссёра Клода Шаброля, вышедший на экраны в 1964 году.

Роже Анен написал сценарий фильма, а также снялся в главной роли Тигра.

Фильм был попыткой создать французский вариант картины про героя, аналогичного Джеймсу Бонду. В фильме содержатся прямые ассоциации с бондианой, в частности показ обложки романа Иэна Флеминга «Из России с любовью» с изображением Шона Коннери, а также приглашение Даниэлы Биянки, сыгравшей в «Из России с любовью» главную женскую роль.

В 1965 году вышел второй фильм цикла — «Тигр душится динамитом».

Сюжет 
Бывший офицер французских спецслужб по прозвищу Тигр (Роже Анен) неохотно соглашается обеспечивать охрану турецкого министра во время его визита в Париж с целью заключения договора на поставку военного супер-самолета. Его настроение меняется, когда он видит, что вместе с министром прибывают его красавица-жена (Мария Мобэн) и очаровательная дочь (Даниэла Биянки). Задание оказалось сложнее, чем можно было ожидать, и тигру приходится спасать жену и дочь турецкого министра от коварных и жестоких злоумышленников.

Действие фильма переносится из одного эффектного места в другое, включая профессиональный борцовский ринг, затопленный отель, склад металлолома, оперный театр и сопровождается чередой экстравагантных персонажей, таких как карлик-убийца.

Актёрская игра 

Не столь харизматичный и ладно сложенный Анен вряд ли способен составить конкуренцию Шону Коннери как герой экшна или как герой-любовник. Сцены экшна и драк, хотя и поставлены менее профессионально, но довольно жестоки для своего времени. В качестве компенсации фильм предлагает больше обнажённого женского тела, чем любой из фильмов Бонда, включая самые последние.

Прославившаяся исполнением главной роди в бондовском фильме «Из России с любовью» сексапильная Даниэла Бианки в данном случае ограничивается исключительно демонстрацией своей красоты и положением схваченной плохими парнями заложницы, уступая главную женскую партию Марии Мобэн в роли своей привлекательной матери.

В ролях 
 Роже Анен — Луи Рапье, Тигр
 Мария Мобэн — мадам Баскин
 Даниэла Бианки — Мелиса Баскин
 Роже Дюма — Дюве
 Антонио Пассалия — Кубасси
 Джимми Каруби — Жан-Люк
 Роже Рудель — Бенита
 Карло Нелл — убийца в театре

Фильмы-триллеры Франции
Фильмы-триллеры Италии